Регтайм () — жанр американської музики, популярної в 1900–1918 роках;
 Регтайм (книга) — роман американського письменника Доктороу Едгара Лоренса;
 Регтайм (фільм) — американський англомовний художній фільм режисера Мілоша Формана, екранізація однойменного роману Доктороу Едгара Лоренса, кінокомпанія Paramount Pictures;
 «Регтайм» (торгова марка Webnames.ru) — російський реєстратор доменних імен і хостинг-провайдер.